Tessalònica (tema), tema o divisió civil i militar de l'Imperi Romà d'Orient.
 Tessalònica o Salònica, ciutat de Grècia, antigament Therme
 Tessalònica de Macedònia, reina de Macedònia, germanastra d'Alexandre el Gran i esposa de Cassandre de Macedònia
 Regne de Tessalònica, estat croat del 1204 al 1222